Călata (< ):
 Călata (), o localitate în județul Cluj, Transilvania, România
 Râu
 Râul Călata (), unul curs de apă, afluent al râului Crișul Repede
 Râul Aluniș, Călata, unul curs de apă, afluent al râului Călata
 Râul Valea Mare, Călata, unul curs de apă, afluent al râului Călata
 Râul Valea Râpoasă, Călata, unul curs de apă, afluent al râului Călata

Vezi și 
 Râul Călățele, unul curs de apă, afluent al râului Călata
 Călățele ()

Toponime românești